

Sigle 
 Organo Tecnico Regionale – funzione tecnica dell'AIA-Associazione Italiana Arbitri

Codici 
 OTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coto 47 (Costa Rica)
 otr – codice ISO 639-3 della lingua otoro

Scienza e tecnologia 
 Off-the-Record Messaging – protocollo di cifratura per la messaggistica istantanea
 OTR – nome del tasto per avviare una registrazione

Mitologia 
 Ótr – personaggio della mitologia norrena

Musica
 Otierre – gruppo musicale hip hop italiano
 O.T.R. (Omaggio, tributo, riconoscimento) – traccia dell'album Verba manent di Frankie hi-nrg mc del 1993
 OTR (On Top of the Rest) – gruppo Musicale Rap Albanese